Натуральне число 1058
 1058 рік до нашої ери
 1058 рік нашої ери